Hertzberg även skrivet Herzberg är ett efternamn, som finns i flera länder.

Personer med efternamnet Hertzberg eller med varianter av detta namn
 Axel Gustaf Hertzberg (1832–1878), svensk bildkonstnär
 Brita Hertzberg (1901–1976), svensk operasångerska (sopran)
 Carl O. Hertzberg (1889–1955), svensk skådespelare och filmproducent
 Ebbe Hertzberg (1847–1912), norsk jurist och nationalekonom
 Ewald Friedrich von Hertzberg (1725–1795), greve, tysk statsman
 Fredrik Hertzberg (född 1966), finlandssvensk litteraturkritiker, redaktör och forskare
 Gerhard Herzberg (1904–1999), tysk-kanadensisk fysiker och kemist
 Gustav Hertzberg (1826–1907), tysk historiker
 Hugo Hertzberg (1864–1947), finlandssvensk affärsman och bankdirektör
 Iris Viola Hertzberg (1912–1998), svensk dragspelare och bandledare, känd som Lola Svensson
 Johanna Bölja Hertzberg, svensk folksångerska
 John Hertzberg (1871–1935), svensk fotograf och hovfotograf
 Judith Herzberg (född 1934), nederländsk judisk poet
 Lars Hertzberg (född 1943), finlandssvensk filosof
 Martin Herzberg (1911–1972), tysk skådespelare och manusförfattare
 Nils Hertzberg], flera personer
 Nils Hertzberg (präst) (1759–1841), norsk präst
 Nils Hertzberg (politiker) (1827–1911), norskt statsråd
 Ola Hertzberg (född 1974), musiker i musikgruppen Sarek och Nyckelharporkestern
 Peder Harboe Hertzberg (1728–1802), norsk präst
 Rafael Hertzberg (1845–1896), finlandssvensk författare, översättare, historiker, affärsman, uppfinnare och publicist
 Viktor Hertzberg (född 1991), svensk ishockeyspelare

Se även
 Herzberg – flera

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn